Яблонево — название населённых пунктов:

Россия 
 Яблонево — село в Лебедянском районе Липецкой области.
 Яблонево — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Яблонево — село в Кораблинском районе Рязанской области.
 Яблонево — село в Пронском районе Рязанской области.
 Яблонево — деревня в Каменском районе Тульской области.

Украина 
 Яблонево — село в Оржицком районе Полтавской области.

См. также 
 Яблоневое
 Яблонов
 Яблоново